Liu Xia puede referirse a las siguientes personas:

 Liu Xia (halterófila), halterófila china;
 Liu Xia (yudoca), yudoca china.
 Liu Xia (poeta), poeta, artista y activista china.